Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 120 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 14 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

17 ноября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы российский борец Хасан Бароев лишён серебряной медали. Серебро перешло к литовцу Миндаугасу Мизгайтису, которого Бароев победил в четвертьфинале. Бронзу Мизгайтиса перешла к французу Яннику Щепаняку, который уступил Бароеву в полуфинале, а в схватке за третье место — Мизгайтису.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA